954-я испыта́тельная ба́за противоло́дочного вооруже́ния ВМФ Росси́и — воинская часть (соединение) центрального подчинения Военно-Морского Флота России, объект российского военного и геополитического присутствия в Центрально-азиатском регионе.
Расположена в местечке Койсары пригороде города Каракол, на берегу залива Пржевальского озера Иссык-Куль, в Киргизии, на высоте 1609 м над уровнем моря.

Сокращённое наименование базы — 954 ИБПВ ВМФ РФ («Озеро»); условное наименование — войсковая часть 87366.

История 

Военно-морская база на берегу озера Иссык-Куль была основана в 1943 году в результате эвакуации сюда полигона «Дагдизель», располагавшегося ранее в дагестанском посёлке Двигательстрой (ныне город Каспийск).

С момента основания нового полигона в акватории озера стали испытывать образцы минного и торпедного вооружения, а также глубинных бомб для нужд военно-морского флота СССР.

Днём рождения базы считается 24 августа 1955 года. Именно тогда над Иссык-Кулем официально был поднят флаг ВМФ СССР. С того же года на базе приступили к тестированию новых образцов водолазного снаряжения и подводных аппаратов.

С 1993 года проводятся испытания исключительно глубоководного водолазного снаряжения и торпедных систем: «Шквал», «Футляр» и других.

Основная деятельность 

Все испытания проводятся с соблюдением требований по безопасности и защиты окружающей среды, как того требуют законодательство Киргизии и международные договорённости, установленные между Киргизией и Российской Федерацией. В связи с этим на полигоне испытываются торпеды исключительно с электрическими двигательными установками, без боевых частей и топлива.

Согласно соглашению между Российской Федерацией и Киргизией от 5 июля 1993 года база признана российской собственностью.

Благодаря тому, что вода в Иссык-Куле зимой не замерзает, полигон может выполнять задачи по предназначению круглый год. Значительные глубины озера Иссык-Куль позволяют испытывать все типы современного глубоководного снаряжения и вооружения. Расположение полигона в акватории замкнутого внутреннего водоёма исключает возможность слежения за испытаниями и перехвата испытываемых образцов судами третьих стран.

Изделия оборонных предприятий с разных частей России привозят на озеро по железной дороге до порта Балыкчы, далее баркас доставляет изделия на базу, где они размещаются на торпедных кораблях для проведения испытаний. Основные испытания проводятся в центральной части озера на большом расстоянии от берега, что исключает возможность столкновения изделий с землёй или посторонними предметами.

После проведения испытаний основные элементы двигателей и других испытуемых изделий всплывают из под воды сами. В случае утраты каких-либо частей изделий их достают со дна озера водолазы.

На самой базе установлены очистные сооружения, которые сводят к минимуму возможность загрязнения водоёма в результате испытаний на берегу.

В состав базы входит также российско-киргизское совместное предприятие «Улан», которое занимается разработкой нового и испытанием серийного торпедного вооружения, располагается в Пристани-Пржевальске.

Дополнительные функции 

Кроме испытаний, личный состав базы привлекается:
 к научно-исследовательской деятельности, в том числе к проведению археологических исследований дна озера Иссык-Куль;
 для оказания содействия спасателям министерства чрезвычайных ситуаций Киргизии в спасении и поиске людей, поднятии затонувших судов, отвечает за поисково-спасательное обеспечение полётов над озером самолётов дислоцированных на авиабазе «Кант»;
 для оказания содействия силовым ведомствам Киргизии в обеспечении безопасности проводимых на озере массовых мероприятий. Экипажи судов привлекаются к подстраховке сотрудников службы охраны президента Киргизии со стороны озера.
 для взаимодействия с местным населением, оказания помощи при проведении различных видов работ, проведения Дней открытых дверей, встреч со школьниками, ежегодного празднования Дня Победы.

Корабельный состав соединения 

 Торпедный катер проекта 206. Бортовой номер — ОК-443. Доставлен на озеро в конце 1960-х гг. Имеет два 533-мм торпедных аппарата для отстрела опытных торпед. Использовался при испытаниях подводных ракет типа «Шквал»;
 Опытовое судно проекта 1824 «Андрей Лежнин». Бортовой номер — ОС-213. Длина 55 м (самое крупное судно на озере). Капитан судна – Александр Троянов;
 Плавучий стенд проекта 05090 «Шельф»;
 ОКТ (опытный катер-торпедолов) проекта 1416. Бортовой номер — ОС-35;
 ОКТ проекта 1416. Бортовой номер — ОС-368;
 ОКТ проекта 1416. Бортовой номер — ОС-1328;
 Опытный катер проекта Р376 «Койсары». Бортовой номер — ОК-373;
 Катера проекта Р376. Бортовые номера: ОК-458, ОК-471, ОК-1773, ОК-1774 и ОК-1790;
 Катер проекта 371. Бортовой номер — РК-2147;
 Катер-мусоросборщик проекта 1515.

См. также 
 Российские военные объекты за рубежом

Примечания

Видео 
 Командир базы ВМФ России на Иссык-Куле поздравил кыргызстанцев с Днём Независимости
 Секретная военная база России на Иссык-Куле / «Настоящее время»
 Празднование Дня ВМФ на Иссык-Кульской базе в 2011 году

Воинские формирования Российской Федерации
Военно-морские подразделения России
Российское военное присутствие за рубежом
Военно-морские базы России
Пункты базирования ВМФ России
Зарубежные военные базы по странам
Иссык-Кульская область
Иссык-Куль